Il singolare  dello  ZRE Katowice Bytom Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Laurent Recouderc era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare quest'anno.

Pere Riba ha battuto in finale 6–0, 6–3 Facundo Bagnis.

Teste di serie

  Pere Riba (campione)
  Óscar Hernández (secondo turno)
  Ivan Serheev (primo turno)
  Martin Kližan (secondo turno)

 Jorge Aguilar (secondo turno)
 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Konstantin Kravčuk (primo turno)
 Attila Balázs (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

ZRE Katowice Bytom Open 2010